in het algemeen: een natuurkundig laboratorium, waar natuurkundig onderzoek wordt verricht;
 in het bijzonder: het Philips Natuurkundig Laboratorium.